Коринка:
 Кори́нка — Ирга́ (лат. Amelánchier), род растений трибы яблоневые
 Коринка (изюм) — изюм из мелкого винограда без косточек, т. н. «коринфского винограда»; тёмный, почти чёрный или синий, а чаще тёмно-бордовый изюм, по современной торговой классификации — «бидана», или «шигани».
 Коринка (деревня) — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области России